Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2015/2016.

Spelerskern

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Winter

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Individuele prijzen
 Pro Assist
Onur Kaya

 Gouden Stier
2. Mbaye Leye

 Trainer van het Jaar
9. Francky Dury

Wedstrijden

Competitie

Overzicht

Klassement reguliere competitie

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2015/16